Onderdistrict in Indonesië
 Penengahan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra 
Plaats in Indonesië
Penengahan (Penengahan), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
Penengahan (Karya Penggawa), een plaats in het regentschap Lampung Barat van de provincie Lampung, Sumatra
Penengahan (Lemong), een plaats in het regentschap Lampung Barat van de provincie Lampung, Sumatra